Orgeval puede referirse a:

 Orgeval, comuna francesa situada en Aisne.
 Orgeval, comuna francesa situada en Yvelines.